

Михайловське — село, Ковилкінський район, Мордовія
 Михайловське — село, районний центр, Алтайський край

Див. також 
 Михайлівське
 Михайловка